Skou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peder Skou
 J.P.S. Skou